

Antropologia 
 Pray – gruppo etnico della Thailandia e del Laos

Geografia 
 Pray – comune francese
 Pray – comune italiano
 Pray – località statunitense del Montana

Musica 
 Pray – singolo di MC Hammer del 1990
 Pray – singolo dei Take That del 1993
 Pray – album di Rebecca St. James del 1998
 Pray – singolo dei Lasgo del 2002
 Pray – EP dei Grave Digger del 2008
 Pray – singolo di Justin Bieber del 2010
 Pray – singolo di Sam Smith del 2018

Persone 
 Donald P. Pray – astronomo amatoriale statunitense